Brná ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Brná, Ortsteil von Potštejn, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Brná, Ortsteil von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem
 Brná, Ortsteil von Věžná, Okres Pelhřimov